Biri (Szabolcs-Szatmár-Bereg)
Biri (Philippines)